High fidelity (techniek), een technische term betreffende beeld- en geluidsapparatuur
High fidelity (Hornby), een boek van Nick Hornby uit 1995
High Fidelity (film), de verfilming van bovenstaand boek uit 2000
High Fidelity (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020 gebaseerd op het boek

Zie ook 
 Fidelity (doorverwijspagina)